Commonwealth je angleški izraz, ki se lahko nanaša na:

 Skupnost narodov Velike Britanije in njenih bivših kolonij (The Commonwealth).
 Angleško republiko (The Commonwealth of England), državo v obdobju 1649-1660.